Hørning Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Hørning Kirke (Randers Kommune) – en kirke i Hørning Sogn i Randers Kommune
 Hørning Kirke (Skanderborg Kommune) – en kirke i Hørning Sogn i Skanderborg Kommune